Herrick Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Herrick Township (Illinois)
 Herrick Township (Nebraska)
 Herrick Township (Bradford County, Pennsylvania)
 Herrick Township (Susquehanna County, Pennsylvania)
 Herrick Township (Deuel County, South Dakota)
 Herrick Township (Gregory County, South Dakota)